Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg ist der Name folgender Personen:

* Johann der Jüngere von Schleswig-Holstein-Sonderburg (1545–1622), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg und Gründer von Schloss Glücksburg, siehe Johann (Schleswig-Holstein-Sonderburg)
 Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1825–1911), Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und dänischer General à la suite der Artillerie